Maneva (Madagaskar), plaats in Madagaskar
Slavka Maneva, Macedonisch schrijfster en dichteres